Баженов Анатолій:
 Баженов Анатолій Іванович (1945) — український скрипаль і педагог.
 Баженов Анатолій Васильович (1920) — Герой Радянського Союзу (1943).
Сторінки зі списками однофамільців-тезок